Кульберг () — шведская фамилия. Известные носители:

Швеция
 Кульберг, Биргит (1908—1999) — шведская танцовщица и хореограф.
 Кульберг, Бо (1889—1962) — шведский гимнаст, олимпийский чемпион.
 Кульберг, Йон (1895—1983) — шведский теолог.
 Кульберг, Эрланд (1931—2012) — шведский художник.
 Кульберг, Юхан (род. 1934) — шведский психиатр.

Россия
 Кульберг, Александр Яковлевич (1932—2006) — иммунолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент АМН СССР (1988).
 Кульберг, Алексей Сергеевич (в монашестве Евгений; род. 1972) — архиерей Русской православной церкви, епископ Нижнетагильский и Невьянский.
 Кульберг, Павел Павлович (1843—1909) — русский топограф, геодезист и картограф, генерал-лейтенант.
Кульберг, Герберт фон (1893—1915) — российский пловец.